pęd (fizyka)
 pęd (botanika)